Annette – variante del nome Anna

Astronomia
 Annette – asteroide

Cinema
 Annette – film del 2021 diretto da Leos Carax

Geografia
 Annette – località nella Contea di Kern in California
 Isola Annette – isola